Lota kan syfta på:

 Lota (fiskar) – ett släkte fiskar

Geografi
 Lota (kommun) – en kommun i Chile
 Lota (ort) – en ort i Chile